Варславан (Варславанс, латыш. Varslavāns, женская Варславане) — латышская латгальская фамилия.

Известные представители:

 Варславан, Альберт Янович (1929—2010) — латвийский советский историк, доктор исторических наук, проректор ЛГУ по научной работе, профессор
Варславан, Антон Игнатьевич (1904—1990) — латвийский и советский актёр, режиссёр, первый директор Латгальского государственного театра драмы (1946), почётный гражданин города Резекне, брат художника Франциска Варславана.
Варславане, Вечелла Францисковна (1930-2015) — латвийский советский художник-модельер,  художник по костюмам Рижской киностудии, Латвийского Национального театра, театра Дайлес, дочь Ф.Варславана и мать художницы Франчески Кирке.
 Варславан, Франциск Игнатьевич (1898—1949) — латышский и советский живописец. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР.

Примечания